Vårbolmörter (Physochlaina) är ett släkte av potatisväxter. Vårbolmörter ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter